Le sigle CREA, Crea ou Créa peut désigner :
 le Centre de recherche en épistémologie appliquée ;
 le Centre de recherches sur les écosystèmes d'altitude ;
 la Communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe.